1,2,3,4-tetraclorobenzene – alogenuro arilico di formula  
1,2,3,5-tetraclorobenzene – alogenuro arilico di formula  
1,2,4,5-tetraclorobenzene – alogenuro arilico di formula